Хобек:

 Хобек — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Хобек — статистически обособленная местность, расположенная в округе Титон (штат Вайоминг, США).
 Хобек — река в США, в северо-западной части штата Вайоминг.

См. также 
 Хабек